

Storia 
 Planter – classe sociale di proprietari terrieri negli Stati Uniti pre e post coloniali
 Ancient planter – termine utilizzato per definire un colono (o una famiglia di coloni) che tra i primi ricevette delle terre in Virginia dal governo coloniale britannico
 New England Planters – coloni spostatesi nelle province del Canada che erano divenute vacanti a seguito dell'espulsione degli Acadi
 Old Planters (Massachusetts) – termine utilizzato per definire un colono (o una famiglia di coloni) che tra i primi ricevette delle terre in Massachusetts dal governo coloniale britannico

Sport
 Clarksdale Planters – squadra di baseball nel Mississippi, Stati Uniti
 New London Planters – squadra di baseball nel Connecticut, Stati Uniti

Altro 
 The Planter – film drammatico americano del 1917 diretto da Thomas N. Heffron e da John Ince
 Planters Hall – luogo storico a Vicksburg, Mississippi, Stati Uniti
 USS Planter – nome di due navi della marina statunitense
 SS Planter – nome di alcune navi commerciali a vapore della marina statunitense